Вукелич, Бранко — современный политик
 Вукелич, Бранко (разведчик) — разведчик времён Второй мировой войны